Tscheljuskin bezeichnet:

 Semjon Iwanowitsch Tscheljuskin (ca. 1700; † ca. 1764), russischer Polarforscher
 Kap Tscheljuskin, nördlichste kontinentale Festlandstelle der Erde
 Cheliuskin (Schiff), 1934 im Nordpolarmeer gesunkenes sowjetisches Forschungsschiff
 Tscheljuskin (Film), ostdeutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1970